Александр Зарубин: Зарубин, Александр Игоревич (род. 1998) — российский хоккеист.
 Зарубин, Александр Максимович (род. 1940) — советский хоккеист, советский и российский тренер.
 Зарубин, Александр Николаевич (род. 1946) — советский и российский математик.